Хојитас има више значења:

 Хојитас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Хојитас (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику